Praça da Revolução (Bucareste) — na Roménia
Praça da Concórdia — em Paris, chamada Praça da Revolução entre 1792 e 1795

Desambiguações de praças